Zwick ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Zwick (1890–1958), deutscher Statistiker
 Alexander Zwick (Musiker) (* 1984), deutscher Sänger, Songschreiber, Komponist und Multiinstrumentalist
 Andrej Zwick (* 1995), serbischer Eishockeyspieler
 Carola Zwick (* 1966), deutsche Produktdesignerin und Hochschullehrerin
 Charles Zwick (1926–2018), US-amerikanischer Wirtschaftsmanager und Regierungsbeamter
 Eduard Zwick (1921–1998), rumänisch-deutscher Heilarzt
 Edward Zwick (* 1952), US-amerikanischer Filmproduzent, Filmregisseur und Drehbuchautor
 Elisabeth Zwick (1960–2019), deutsche Psychologin, Pädagogin und Theologin
 Franz Zwick (1863–1932), deutscher Architekt
 Heinrich Zwick († um 1458), Schweizer Bürgermeister
 Hermann Zwick (1839–1906), Lehrer und Mitglied des Deutschen Reichstags
 Joel Zwick (* 1942), US-amerikanischer Regisseur und Filmproduzent
 Johannes Zwick (um 1496–1542), Kirchenliederdichter und Reformator in Konstanz
 Johannes Zwick (Unternehmer) (* 1955), deutscher Unternehmer, Aufsichtsratsvorsitzender der Johannesbad Unternehmensgruppe
 Josef Zwick (?–1968), deutscher Kommunalpolitiker
 Luis Zwick (* 1994), deutscher Fußballtorhüter
 Markus Zwick (* 1977), deutscher Politiker (CDU), Oberbürgermeister von Pirmasens
 Martina Zwick (* 1989), deutsche Radsportlerin
 Peter Zwick (Limnologe) (* 1941), deutscher Limnologe
 Peter Zwick (1950–2013), Schweizer Politiker (CVP)
 Reinhold Zwick (* 1954), römisch-katholischer deutscher Theologe
 Sus Zwick (* 1950), Schweizer Künstlerin in den Bereichen Video, Installation, Performance und Musik
 Walter Zwick (* 1941), Österreichischer Kommunalpolitiker, ehemaliger Vizebürgermeister von Klagenfurt
 Wilhelm Zwick (1871–1941), deutscher Veterinärmedizin und Virologe

Zwick bezeichnet außerdem:

 Zwick Roell Gruppe, Material- und Werkstoffprüfungs-Unternehmen

Siehe auch:

 Cwik